Johannes van Toledo (astronoom), een Spaans astronoom uit de twaalfde eeuw
 Johannes van Toledo (geestelijke), een Engels priester, overleden in 1275
 Johannes van Toledo (dichter), een Nederlands dichter uit de zeventiende eeuw